Pfälzisches Kochbuch steht für:

 Pfälzer Kochbuch von Anna Bergner (1858), siehe Pfälzer Küche #Literatur
 Neues pfälzisches Kochbuch für bürgerliche und feine Küche von Emmy Braun (1870)